Toponímia:
 Browning (Illinois)
 Browning (Missouri)
 Browning (Montana)
 North Browning, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 South Browning, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Biografies:
 Elizabeth Barrett Browning (1806, Newcastle-on-Tyne - 1861, Florència), poetessa en anglès de l'època victoriana
 Frederick Browning (1886 – 1965), militar britànic
 Robert Browning (Camberwell, Surrey, 1812 - Venècia, 1889), poeta
 Steffan Browning (Clyde, Otago, 1954), polític neozelandès 
 Miscel·lània:
 Fusell automàtic Browning, arma de foc lleugera dissenyat en 1917 per John Browning 
 Browning Arms Company, empresa estatunidenca fabricant d'armes de foc, fundada per John Browning 
 La versió Browning, pel·lícula dramàtica britànica d'Anthony Asquith, estrenat el 1951
 The Browning Version (pel·lícula de 1994)